L'édition masculine 2021 du tournoi de tennis de Madrid se déroule du 2 au  sur terre battue en extérieur. Il s'agit du  de la saison.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits du Belge David Goffin, du Canadien Milos Raonic, des Croates Marin Čilić et Borna Ćorić, du Français Gaël Monfils, de l'Italien Lorenzo Sonego, du Serbe et tenant du titre Novak Djokovic et des Suisses Roger Federer et Stanislas Wawrinka. Ils sont respectivement remplacés par Lloyd Harris, Yoshihito Nishioka, Tommy Paul, Jérémy Chardy, Guido Pella, Dominik Köpfer, Alejandro Davidovich Fokina, Miomir Kecmanović et Albert Ramos Viñolas.

Pendant le tournoi 
Un mois après son élimination en quarts de finale à Monte-Carlo, Rafael Nadal se fait à nouveau éliminer à ce stade de la compétition face à Alexander Zverev sur le score de 6-4 6-4.

Lauréats 
L'Allemand Alexander Zverev remporte le tournoi en simple en battant Matteo Berrettini en finale. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple, le  Masters 1000 et le  à Madrid.

En double, Marcel Granollers et Horacio Zeballos remportent le tournoi en battant en finale Nikola Mektić et Mate Pavić. Il s'agit respectivement de leur  et  titre ATP en double.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Madrid
 Saison 2021 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Madrid (WTA 2021) : tournoi féminin
 Tournois ATP Masters 1000

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2021
Sport en Espagne en 2021
Tennis masculin en 2021
Tennis en mai 2021